Ви́ктор Тимофе́ев:
 Тимофеев, Виктор Герасимович (1927—1986) — советский учёный, доктор экономических наук, член-корреспондент Академии наук Латвийской ССР.
 Тимофеев, Виктор Дмитриевич (род. 1925) — советский и российский философ.
 Тимофеев, Виктор Леонтьевич (1940—2015) — советский и российский писатель и общественный деятель, журналист.
 Тимофеев, Виктор Николаевич (1983—2016) — капитан полиции, погиб при исполнении служебных обязанностей.